MC, het getal 1100 in Romeinse cijfers
 MC, Chemin de fer Martigny-Châtelard, de vroegere naam van de Zwitserse spoorwegmaatschappij Transports de Martigny et Régions
 MC, Motor Company (Praag), de producent van het historisch motorfietsmerk AZA
 MC Theater, een voormalig theater in Amsterdam
 Master of ceremonies
 hiervan afgeleid: de afkorting die rappers vaak gebruiken als het begin van hun naam, of gewoon om zichzelf aan te duiden
 Minecraft, een videospel
 Medezeggenschapscommissie, een georganiseerde, wettelijk vastgelegde vorm van overleg binnen de arbeidsorganisatie
 medisch centrum; een aanduiding voor Ziekenhuis
 Medisch Contact, een vakblad voor Nederlandse artsen
 Megacombinatie, een Surinaamse politieke alliantie
 Microphone Controller, een alternatieve Engelse term voor een rapper
 Military Cross, een Britse militaire onderscheiding
 Miniconomy, een online handelsspel
 Mitrailleurcompagnie (zie bijvoorbeeld Slag om de Grebbeberg)
 Monaco volgens de ISO-landcode
 Morseconus, een opnamestandaard voor gereedschap
 Moscovium, een scheikundig element
 Motorclub, als in Hells Angels MC
 multiple choice-vraag, een Meerkeuzevraag waarbij uit een beperkt aantal gegeven antwoorden moet worden gekozen
 Muziekcassette, een magneetband, gebruikt als geluidsdrager

 Mac (zoon); Mc en Mac worden gebruikt als voorvoegsel in veel Ierse en Schotse namen

 millicoulomb, een eenheid van elektrische lading; zie Coulomb (eenheid)

Zie ook 
 Mac